É responsável pela produção dos hormônios adrenalina e noroadrenalina.

Esse hormônio facilita a passagem dos impulsos nervosos e prepara o corpo para situações de emergência. Como medo e sustos. O que faz com que torne-se apto para enfrentar situações de perigo

O não funcionamento da medula causa a diminuição da pressão arterial e o lento ritmo cardíaco.

Biologia